Илона Владимировна Трегуб (род. 29 июня 1970) — российский экономист, к. т. н (2000), д.э.н. (2010), профессор, профессор Департамента математики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации .

Биография

Научные интересы 
 Прогнозирование на финансовых рынках.
 Рынок дополнительных услуг сотовой связи (VAS-услуги).
 Имитационное моделирование социально-экономических процессов.
 Методика преподавания специальных дисциплин.

Основные публикации 
Является автором более 100 научных работ в области прикладной математики в исследованиях физических и экономических систем, обработки статистической информации, анализа финансовых рынков, эконометрики, экономического анализа и имитационного моделирования.

Публикации по темам

Прогнозирование на финансовых рынках

Рынок дополнительных услуг сотовой связи

Имитационное моделирование социально-экономических процессов

Методика преподавания специальных дисциплин

Моделирование макроэкономических процессов

Монографии 
 Математические модели динамики экономических систем монография.- М.: Финакадемия. 2009, 160 с.
 Прогнозирование экономических показателей на рынке дополнительных услуг сотовой связи — М.: Изд-во ПСТМ. 2009. 195 с.
 Ценообразование на российском рынке VAS-услуг — М.: Изд-во ПСТМ, 2010. 283с.

Учебники и учебные пособия 
 Имитационное моделирование, М.: Изд-во ФА, 2007.
 Технический анализ фондового рынка, М.: ПТСМ, 2011.

Учебно-методические комплексы 
 Моделирование ценообразования на финансовых рынках
 Имитационное моделирование
 Технический анализ фондового рынка
 Advanced Econometrics

Награды 
 Диплом лауреата Всероссийской выставки «Золотой фонд отечественной науки» за лучшее учебно-методическое издание в отрасли на учебное пособие «Имитационное моделирование», 2007.
 Почётное Звание и Нагрудный знак «Заслуженный работник науки и образования», 2008.
 Грамота Финансового университета при Правительстве РФ за третье место в конкурсе на лучшие учебно-научные издания Финакадемии в номинации «Монография», 2009.
 Медаль им. Вильгельма Лейбница (MEDAL EUROPEAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CONSORTIUM «ESIC» — Wilhelm Leibniz), 2014.
 Почётная грамота Финансового университета. За плодотворную деятельность по подготовке профессиональных кадров, значительный вклад в развитие университета, успехи в трудовой деятельности и в связи с 95-летием Финуниверситета, 2014.
 Почётная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд, 2019.

Ссылки 
 Трегуб, Илона Владимировна // Финансовая академия: годы и люди.

 Списки трудов
 Статья на Math-Net.Ru
 Её труды в РИНЦ
 Список трудов в каталоге РГБ
 Научно-преподав. вклад // ИАС ИСТИНА (МГУ)